Eckern kan syfta på:
Eckern (Jönköpings län), en insjö i Jönköpings och Vaggeryds kommuner i Jönköpings län, Småland,  (2,22 km²)
Eckern (Kalmar län), en insjö i Oskarshamns kommun i Kalmar län, Småland,  (68,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn